Ел Бањито има више значења:

 Ел Бањито (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бањито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику